Чалма има више значења:

 Чалма
 Чалма (Атлистак), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Чалма (Лолотла), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Чалма (Малиналко), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Чалма (Сиутетелко), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Општина Чалма (Веракруз), општина у савезној држави Веракруз у Мексику
 Чалма (Чалма, Веракруз), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику